Localidades
Winthrop (Arkansas)
Winthrop (Iowa)
Winthrop (Maine)
Winthrop (Minnesota)
Winthrop (Washington)

Ou ainda
Winthrop Harbor

Desambiguações de topônimos